Сутенёр (фильм, 1973) — американский кинофильм.
 Сутенёр (фильм, 2010) — французская комедия.